Moldavija:
 Slobozia (Slobozia, Moldavija), grad
 Slobozia (podokrug u Moldaviji)

Rumunjska:
 Slobozia (Argeş, Rumunjska), naselje u županiji Argeş
 Slobozia (Giurgiu, Rumunjska), naselje u županiji Giurgiu
 Slobozia (Ialomiţa, Rumunjska), glavni grad županije Ialomiţa